Recreação – atividade recreativa ou de lazer; intervalo entre aulas nas escolas
Ou ainda:
 Hora do Recreio (desenho) – desenho animado
 Recreio (revista) – revista da editora Abril

Localidades

 Recreio (Minas Gerais)
Bairros
 Recreio (bairro de Caicó)
 Recreio dos Bandeirantes – na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos